Quatre traités anglo-écossais ont été signés dans la ville britannique de Berwick-upon-Tweed :

 Le traité de 1357, entre Édouard III d'Angleterre et David II d'Écosse ;
 Le traité de 1560, entre Élisabeth I d'Angleterre et les seigneurs écossais des Lords of the Congregation ;
  Le traité de 1586, entre Élisabeth I d'Angleterre  et Jacques VI d'Écosse ;
 Le traité de 1639, qui met fin à la première « guerre des évêques ».